est la formule brute de plusieurs isomères.

 résazurine, numéro CAS 
 6-hydroxy-2H-naphth[2,1-e]-1,3-oxazine-2,4(3H)-dione, numéro CAS 
 5-nitro-2,3-naphthalènedicarboxaldéhyde, numéro CAS 
 2-nitro-7-hydroxynaphtho(2,1-b)furane, numéro CAS 
 2-nitro-naphtho[2,1-b]furan-8-ol, numéro CAS 
 anhydide de 3-amino-4-hydroxy-1,8-naphtalique, numéro CAS 
 5-méthoxy-furo[3,4-b]quinoline-1,3-dione, numéro CAS 
 5-méthyl-furo[3,2-c]quinoline-2,3,4(5H)-trione, numéro CAS 
 acide 1,2-dihydro-2-oxo-furo[2,3-h]quinoline-3-carboxylique, numéro CAS 
 7-méthyl-5H-oxazolo[3,2-a]quinoline-1,2,5-trione, numéro CAS 
 8-méthyl-5H-oxazolo[3,2-a]quinoline-1,2,5-trione, numéro CAS 
 2-(2-furanyl)-5-nitro-benzofurane, numéro CAS 
 2-(5-nitro-2-furanyl)-benzofurane, numéro CAS 
 acide 2-(2-furanyl)-4-benzoxazolecarboxylique, numéro CAS 
 6-(2-furanylcarbonyl)-2(3H)-benzoxazolone, numéro CAS 
 2-(2-furanyl)-4-(2-furanylméthylène)-5(4H)-oxazolone, numéro CAS 
 1-nitrooxanthrène, numéro CAS 
 2-nitrooxanthrène, numéro CAS 
 5-[(4-nitrophényl)méthylidène]cyclopent-2-ène-1,4-dione, numéro CAS 
 acide 3,7-dihydro-7-oxo-pyrano[3,2-e]indole-2-carboxylique, numéro CAS 
 6,8-dihydroxy-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridin-5-one, numéro CAS